
Molekulska formula -{C10H13N5O5}- se može odnositi na:

 Guanozin
 8-Okso-2'-deoksihanozin